La Guerre des clones (Clone Wars en anglais) est un événement majeur de l'univers de fiction Star Wars. Elle commence avec la bataille de Géonosis (L'Attaque des clones) et elle s'achève trois ans plus tard avec la Grande purge Jedi (La Revanche des Sith). 

De nombreux médias de l'univers étendu de Star Wars racontant les événements se déroulant entre les deux films portent des noms proches. Après le rachat de la franchise par Disney, certaines œuvres sont considérées comme des versions alternatives et font partie de l'univers Légendes.

Clone Wars 
 Star Wars: Clone Wars, série animée de 2003 au style graphique enfantin ;
 Star Wars: Clone Wars, série de bandes dessinées en dix tomes ;
 Clone Wars Épisodes, série de bande dessinées petit-format en dix tomes associée à la série précitée.

The Clone Wars 
 Star Wars: The Clone Wars, film d'animation de Dave Filoni sorti en , servant de pilote à la série télévisée du même nom ;
 Star Wars: The Clone Wars, série télévisée en images de synthèse ;
 The Clone Wars, série de cinq romans écrits par Karen Traviss et Karen Miller ;
 The Clone Wars - Mission, série de bande dessinées inspirée de la série d'animation précitée ;
 The Clone Wars Aventures, série de bande dessinée petit-format inspirée de la série d'animation précitée.

La Guerre des clones 
 La Guerre des clones, série de six romans.

Autres 
 La Guerre des clones est le titre du quatrième épisode de la dixième saison de la série Stargate SG-1.

Homonymie de titre